Ла Фрутиља има више значења:

 Ла Фрутиља (Сан Педро Мистепек -дто. 22 -), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Фрутиља (Хенерал Плутарко Елијас Каљес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Фрутиља (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Фрутиља, Сан Анхел (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику